Книжный клуб — формальная или неформальная организация, которая объединяет любителей чтения в разных городах и странах мира.
 «Книжный клуб» — американская комедия 2006 года режиссёра Аманды Тремблей.